Николай Шариков:
 Шариков, Николай Григорьевич (1922—1991) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Шариков, Николай Данилович (1873—1951) — русский живописец, гитарист-шестиструнник.